MPLC steht für:
 Motion Picture Licensing Company, Los Angeles, Unternehmen
 Mouvement pour la Libération du Peuple Centrafricain (Bewegung für die Befreiung des Zentralafrikanischen Volkes), Partei in der Zentralafrikanischen Republik

Abkürzung